Кавингтон има више значења:
 Округ Кавингтон (Алабама)
 Округ Кавингтон (Мисисипи)
 Кавингтон (Џорџија)
 Кавингтон (Вашингтон)
 Кавингтон (Вирџинија)
 Кавингтон (Тексас)
 Кавингтон (Индијана)
 Кавингтон (Кентаки)
 Кавингтон (Луизијана)
 Кавингтон (Оклахома)
 Кавингтон (Охајо)
 Кавингтон (Тенеси)